Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 13 au .

Teliana Pereira remporte le simple dames. En finale, elle bat Yaroslava Shvedova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Paula Cristina Gonçalves et Beatriz Haddad Maia.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Bogota
Sport en Colombie en 2015
Tennis en avril 2015